Alopecosa accentuata är en spindelart som först beskrevs av Pierre André Latreille 1817.  Alopecosa accentuata ingår i släktet Alopecosa och familjen vargspindlar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vargspindlar
accentuata